Ragazzi – plurale di ragazzo

Arte 
Ragazzi (Streit um den Knaben Jo) – film di Erich Waschneck del 1937
Ragazzi – film di Cesare Fragnelli del 2010
Ragazzi – striscia a fumetti di Charles M. Schulz

Persone 
 Angelo Ragazzi (1680-1750) – compositore e violinista italiano
 Cesare Ragazzi (1941) – imprenditore e personaggio televisivo italiano
 Luca Ragazzi (1971) – regista, sceneggiatore, giornalista e attore italiano
 Marco Ragazzi – canottiere italiano
 Maurizio Ragazzi (1964) – ex cestista italiano
 Renzo Ragazzi (1929-2010) – regista italiano
 Roman Ragazzi, nome d'arte di Dror Barak (1974-2012) – attore pornografico, modello e personal trainer israeliano

Sport
 Ragazzi – categoria dell'atletica leggera